Saint-Cirq (Dordogne)
Saint-Cirq (Tarn-et-Garonne)
ook:
Saint-Cirq-Lapopie,  Lot 
Saint-Cirq-Madelon,  Lot 
Saint-Cirq-Souillaguet,  Lot 

Rullac-Saint-Cirq,  Aveyron 
Colayrac-Saint-Cirq,  Lot-et-Garonne